Сен-П'єрр-ле-Бост (фр. Saint-Pierre-le-Bost) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. 
 П'єр Бост (фр. Pierre Bost; 3 вересня 1901, Лазаль, Гар, Франція — 10 грудня 1975, Париж, Франція) — французький письменник, сценарист, журналіст. 
 Роже-Ів Бост (фр. Roger-Yves Bost, нар. 21 жовтня 1965) — французький вершник, олімпійський чемпіон 2016 року. 
 Бост (Альє), Бост (фр. Bost) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє.
 Майк Бост (англ. Mike Bost; нар. 30 грудня 1960(19601230), Мерфісборо, Іллінойс) — американський політик-республіканець. 
 Бур-дю-Бост (фр. Bourg-du-Bost) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.